Николай Александрович Коломов (1863 —) — русский писатель, священник, воспитанник Московской духовной академии.

Его главные работы:
 «Типы православного духовенства в русской светской литературе» (М., 1898—1904);
 «Нравственное состояние русского общества по выдающимся произведениям русской литературы» (М., 1903);
 «Религиозно-публицистические романы Э. Золя „Лурд“, „Рим“, „Париж“ перед судом православного читателя» (М., 1899);
 «Папский Рим в двух новейших католических исторических романах» (М., 1900); «По поводу „Лурда“ Э. Золя» (М., 1901);
 «Миросозерцание и герои Максима Горького перед судом православного читателя» (М., 1904);
 «Мнимое „крушение веры“ в рассказе Л. Андреева „Жизнь Василия Фивейского“» (М., 1905);
 «Религиозная жизнь русского общества и народа по последним произведениям г. Боборыкина» (М., 1904).

Ссылки 

 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1863 году
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Писатели России по алфавиту
Выпускники Московской духовной академии